Czynnik aktywujący płytki
 Personal Ancestral File
 Polska Agencja Fotografów